Plusieurs villes sont dites « la Rome d'Amérique », en raison du style architectural romain des églises qui s'y trouvent. 

Juli, au Pérou
Montréal, au Canada
Saint-Louis, aux États-Unis
Arequipa, au Pérou

Liste en rapport avec Rome
Ville en Amérique